Schutzhaft steht für:
 Schutzhaft, Euphemismus aus der Zeit des Nationalsozialismus für die Inhaftierung von NS-Gegnern ohne richterliche Prüfung
 Schutzhaft (Königreich Preußen), von 1850 bis 1919 mögliche vorbeugende Haft, ab 1851 ohne richterliche Prüfung

Siehe auch:
 Polizeigewahrsam
 Unterbindungsgewahrsam
 Sicherungsverwahrung